Onderdistrict in Indonesië
 Karangjati (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Karangjati (Bergas), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Kalijambe), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Kemranjen), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Kota Blora), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Sampang), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Susukan), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Tarub), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Wiradesa), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Karangjati (Wonosegoro), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Karangjati, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Karang Jati (doorverwijspagina)